Anna Katharina ist der Name folgender Personen:

 Anna Katharina von Brandenburg (1575–1612), Prinzessin von Brandenburg, durch Heirat Königin von Dänemark und Norwegen
 Anna Katharina Emmerick (1774–1824), Mystikerin

Anna Katharina steht für:

 Anna Katharina, Soloprojekt von Anna Katharina Kränzlein (* 1980), deutsche Violinistin.

Siehe auch:
 Zeche Anna Catharina